Примера Дивисьон 1965 () — 35-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1965 на rsssf.com

1965
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1965 году